Золотий кубок КОНКАКАФ 2005 () — 18-ий розіграш чемпіонату КОНКАКАФ (8-ий розіграш під найменуванням Золотий кубок КОНКАКАФ), організований КОНКАКАФ, що відбувся з 6 по 24 липня 2005 року.

Турнір проходив у США в семи містах. Формат турніру був змінений, тепер 12 учасників були розбиті на три групи по чотири країни, а не на чотири групи по три. До чвертьфіналів проходили по дві найкращі команди з кожної групи і дві кращих команди, що посіли третє місце. Знову на турнір була запрошені команди-гості, ними стали Колумбія і ПАР, при цьому як часто бувало вони виставили неосновні команди. Також Мексика і Сполучені Штати не включили до заявки половину своїх основних гравців, і ще кілька топ-гравців інших збірних (зокрема Пауло Ванчопе і Амадо Гевара) не брали участі у турнірі.

Володарем Золотого кубку стала збірна США, яка у фіналі в серії пенальті обіграла Панаму.

Кваліфікація 

На турнір кваліфікувались:

Північноамериканська зона:
 
 
 

Карибська зона:
 
 
 

Центральноамериканська зона:
 
 
 
 

Гості:

Стадіони

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Відбір кращих третіх місць

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Нагороди 

Символічна збірна
 Вр —  Хайме Пенедо
 Зх —  Феліпе Балой
 Зх —  Самуель Кабальєро
 Зх —  Огучі Оньєву
 Пз —  Дамаркус Бізлі
 Пз —  Лендон Донован
 Пз —  Хайро Патіньйо
 Пз —  Луїс Ернесто Перес
 Нп —  Трессор Морено
 Нп —  Луїс Техада
 Нп —  Вілмер Веласкес
«Запасні»
 Вр —  Кейсі Келлер
 Зх —  Тайрон Маршалл
 Зх —  Мікаель Уманья
 Пз —  Філ Еванс
 Пз —  Джон О'Браєн
 Нп —  Хорхе Делі Вальдес
 Нп —  Хафет Сото

Найкращі бомбардири 
3 голи

  Дамаркус Бізлі — отримав приз «Золотий бутс»
  Лендон Донован
  Карлос Руїс
  Вілмер Веласкес
  Луїс Техада

2 голи

  Абель Агілар
  Хайро Патіньйо
  Рендалл Бренес
  Рікардо Фуллер
  Джермейн Г'ю
  Харед Борхетті
  Хорхе Делі Вальдес
  Рікардо Філліпс
  Лунгісані Ндлела

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Золотий кубок КОНКАКАФ 2005 на RSSSF 

Золотий кубок КОНКАКАФ
2005 у футболі
Липень 2005
2005 в американському спорті